

Sigle 
 l'acronimo dell'espressione ebraica bə'ezrat haShem, anche nella variante BS"D: «Con l'aiuto di Dio»
 Balmoral Hall
 Belo Horizonte
 Beverly Hills
 Brain-Heart infusion broth/agar: terreno liquido/solido ricco di nutrienti per la crescita di microorganismi

Chimica 
 Bh – simbolo chimico del Bohrio

Codici 
 BH – codice vettore IATA di Hawkair
 bh – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bihari
 BH – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Bahrein
 BH – codice ISO 3166-2:EG di Al-Buhaira (Egitto)
 BH – codice ISO 3166-2:NP di Bheri (Nepal)
 BH – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Bihor (Romania)

Informatica 
 .bh – dominio di primo livello del Bahrein

Sport
BH, squadra spagnola di ciclismo su strada (1987-1990)

Trasporti 
 BH – sigla automobilistica internazionale del Belize (dal precedente nome coloniale British Honduras, Honduras Britannico)
 BH – sigla automobilistica internazionale del distretto di Bihor, in Romania

Altri progetti